Brian Josephson – fisico gallese
 Erland Josephson – attore e regista svedese
 Ernst Josephson – pittore svedese
 Jacob Axel Josephson – compositore svedese
 Julien Josephson – sceneggiatore statunitense
 Karen Josephson – ex sincronetta statunitense
 Sarah Josephson – ex sincronetta statunitense

Fisica

 Giunzione Josephson – Principio fisico ideato da Brian Josephson